Stati Uniti d'America
 Springboro – città della Contea di Warren, Ohio
 Springboro – borough della Contea di Crawford, Pennsylvania